Eulânio Ângelo Chipela Gomes, dit Nanú, est un footballeur international bissaoguinéen né le  à Coimbra au Portugal. Il joue au poste d'arrière droit au CD Santa Clara prêté par le FC Porto.

Biographie

En club 

Le , il fait ses débuts en Ligue des champions, lors d'un déplacement sur la pelouse de Manchester City (défaite 3-1).

En sélection 

Il reçoit sa première sélection en équipe de Guinée-Bissau le , en amical contre l'Angola (défaite 2-0).

Statistiques

Palmarès 
  FC Porto
 Vice-champion du Portugal en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international bissaoguinéen
Joueur du SC Beira-Mar
Joueur du CS Marítimo
Joueur du FC Porto
Joueur du FC Dallas
Naissance en mai 1994
Naissance dans le Centre (Portugal)